

Letteratura 
 Metodo di Lachmann –  è, in filologia, lo strumento indispensabile ai fini della pubblicazione dell'edizione critica di un testo

Persone 
 Darryl Lachmann (1989) – calciatore olandese
 George Lachmann Mosse (1918-1999) – storico tedesco naturalizzato statunitense
 Hans Lachmann-Mosse (1885-1944) – editore tedesco
 Hedwig Lachmann (1865-1918) – scrittrice tedesca
 Karen Lachmann (1916-1962) – schermitrice danese
 Karl Lachmann (1793-1851) – filologo classico tedesco
 Ludwig Lachmann (1906-1990) – economista tedesco
 Theodor Lachmann (1835-1918) – scrittore tedesco